Petaling (district), een district in de Maleisische deelstaat Selangor
 Petaling (Mendo Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Banka in de Indonesische provincie Banka-Billiton
 Petaling (Tulung Selapan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
 Petaling (Lais), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
 Petaling (Banyuasin III), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra